Скуратов, Иван:
 Скуратов, Иван Иванович (1935—2020) — советский и российский певец, солист Оренбургского русского народного хора.
 Скуратов, Иван Сидорович (род. 1940) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Скуратов, Иван Фёдорович (1879—1951) — русский и советский актёр.